Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-4, 6-3, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1990.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1990.